Карло Видуссо (; 1911, Талькауано, Чили — 1978, Милан) — итальянский пианист и музыкальный педагог.

Первоначально учился в Буэнос-Айресе у Эрнесто Дрангоша, затем переехал в Италию и поступил в Миланскую консерваторию (класс Карло Лонати), изучал также и композицию (у Ренцо Босси и Джулио Чезаре Парибени). В 20-летнем возрасте начал концертную деятельность в Италии и Европе. Выступал до 1953 г., когда повреждение пальца заставило его целиком переключиться на преподавательскую работу. Учеником Видуссо был, в частности, Маурицио Поллини.

Пианисты Италии
Академические музыканты Италии
Музыкальные педагоги Италии